Az 1958–1959-es labdarúgó bajnokságot a Csepel nyerte az MTK és a Honvéd előtt. Igen szoros végeredmény született, az első hat csapat között három pont volt a különbség, ráadásul csak a gólkülönbség döntött az első-második, harmadik-negyedik és az ötödik-hatodik hely között. Ősszel az MTK vezetett, tavasszal "feltámadtak" a többiek is, az előző évben tizedik Csepel SC májusban már az első helyekért játszott. Június 14-én a Vasassal találkozott és 3-0 ra legyőzte, a következő, Ferencváros elleni mérkőzésen az 1-1 elég volt a bajnokság megnyeréséhez.

Elterjedt a biztonsági játék, minél kevesebb gólt kapni és eggyel többet rúgni. Ennek következménye az egyre kevesebb gól, a 26 fordulóban elért mindössze 15 gól elég volt a gólkirályi címhez.

A Közép-európai kupa döntőjét az MTK és a Honvéd vívta, (3:4, 2:2)-es eredmények után a piros-fehéreké lett a trófea.

A végeredmény 

A bajnok Csepel SC játékosai
 Bakó Béla (22) – Bulla József (19), Kóczián I Antal (26), Takács György (24) – Ughy Tibor (16), Kleibán Antal (26) – Tóth II József (25), Kisuczky Róbert (23), Gondos Tibor (26), Pál II Tibor (23), Németh Ferenc (11).
Játszott még: Kóczián II János (13), Mednyánszky Rudolf (11), Povázsai László (8), Magyar Árpád (4), Sátori Imre (4), Tóth I István k. (4), Kemény Tibor (1).
Edző: Jávor Pál
Az ezüstérmes MTK játékosai
Gellér Sándor (24) – Gál Ferenc (11), Sipos Ferenc (26), Lantos Mihály (26) – Nagy István (25), Kovács III Ferenc (26) – Sándor Károly (24), Bukovi Gábor (16), Bödör László (14), Molnár János (26), Szimcsák I István (25).
Játszott még: Kovács I Imre (21), Szimcsák II László (8), Palotás Péter (5), Kárász Endre (4), Bártfai Róbert (2), Karádi Vilmos (2), Kuti István (1).
Edző: Bukovi Márton
A bronzérmes Budapesti Honvéd játékosai
Faragó Lajos (16) – Szőcs János (17), Solti István (19), Dudás Zoltán (24) – Bozsik József (15), Kotász Antal (22) – Budai II László (26), Kazinczy László (17), Tichy Lajos (22), Gilicz István (23), Törőcsik I István (20).
Játszott még: Bányai Nándor (13), Törőcsik II Ferenc (13), Kiss János (10), Machos Ferenc (10), Regős-Raucsik Zoltán (7), Serényi János (7), Budai III Sándor (3), Cserjés József (1), Marosi László (1).
Edző: Sós Károly

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár ()
 Nemzeti sport
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok